L'artère latérale du tarse est une volumineuse branche naissant au bord latéral de l'artère dorsale du pied, au niveau de l’os naviculaire.

Anatomie

Rapports anatomiques

Origine

Trajet

Terminaison

Rapports fonctionnels

Notes et références

Articles connexes 

Dorsale du pied